Mattawa kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mattawa (ort i Kanada), Ontario,

USA 

 Mattawa (ort i USA), Washington, Grant County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar